Japanische Kolonie in Korea bezeichnet:
 Ein umstrittener, antiker Außenposten des Yamato-Reichs, der ungefähr von 370 bis 562 n. Chr. existiert haben soll, siehe Mimana
 Die von 1910 bis 1945 n. Chr. in das Japanische Kaiserreich eingegliederte Kolonie Chōsen bzw. Joseon, siehe Korea unter japanischer Herrschaft

Siehe auch
 Japanische Kolonien